De fyra ryttarna kan syfta på:

 De fyra ryttarna – en amerikansk dramafilm från 1962 i regi av Vincente Minnelli, originaltitel Four horseman of the Apocalypse
 De fyra ryttarna (film, 1921) – en amerikansk episk krigsfilm från 1921 i regi av Rex Ingram, originaltitel Four horseman of the Apocalypse
 De fyra ryttarna (rollspel) – ett rollspel i Mutant Chronicles